Tostini, frazione del comune di Agosta, è un piccolo centro abitato della provincia di Roma. Vi si trova lo stadio di Agosta, e anche un piccolo lago artificiale, alimentato dalle acque del fiume Aniene.

Frazioni di Agosta